Orrholm kan syfta på följande platser:

Finland 

 Orrholm (Brändö, Åland), 
 Orrholm, Houtskär, Åboland, 

Robotskapade Finlandförgreningar